Četvrta hrvatska nogometna liga za sezonu 2008./09. sastojala se od osam skupina.

Istok 

Klubovi iz Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.

Izvori: 
 rsssf.com 
 ŽNS Osječko-baranjska

Jug

Jug A 

Klubovi iz Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije.

Izvori: 
 OSK Otok 
 rsssf.com

Jug B 

Klubovi iz Šibensko-kninske i Zadarske županije.

Izvori: 
 rsssf.com

Sjever

Sjever A 

Klubovi iz Međimurske i Varaždinske županije.

Izvori: 
 rsssf.com

Sjever B 

Klubovi iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

Izvori: 
 rsssf.com

Središte

Središte A 

Klubovi iz Grada Zagreba, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije.

Izvori: 
 rsssf.com

Središte B 

Klubovi iz Sisačko-moslovačke i Zagrebačke županije.

Izvori: 
 rsssf.com 
 Sokol Velika Ludina, ljestvica 
 Sokol Velika Ludina, rezultai

Zapad 

Klubovi iz Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

Izvori: 
 rsssf.com

Poveznice 
 T-Com 1. HNL 2008./09.
 2. HNL 2008./09.
 3. HNL 2008./09.
 5. rang HNL-a 2008./09.
 6. rang HNL-a 2008./09.
 7. rang HNL-a 2008./09.
 8. rang HNL-a 2008./09.
 Hrvatski nogometni kup 2008./09.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2008./09.

2008-09
 4